Walney Island eller Isle of Walney är en ö i England i Storbritannien. Den ligger vid Englands västkust i södra delen av grevskapet Cumbria. Arean är 13 kvadratkilometer. På ön finns flygplatsen Barrow/Walney Island Airport.

På Walney Island finns en klimatstation.

Källor

Externa länkar

Öar i England
Öar i Storbritannien större än 10 kvadratkilometer
Barrow-in-Furness